Sartory ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sartory (1882–1976), Schweizer Schriftstellerin und Redaktorin
 Barna von Sartory (1927–2000), ungarischer Bildhauer und Architekt
 Eugène Sartory (1871–1946), französischer Streichinstrumenten-Bogenbauer
 Gertrude Sartory (1923–2013), deutsche katholische Theologin und Schriftstellerin
 Gudrun Sartory (1945–2015), österreichische Psychologin
 Johann Sartory (1758–1840), tschechisch-österreichischer Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant
 Thomas Sartory (Thomas Matthias Sartory; 1925–1982), deutscher katholischer Theologe

Siehe auch:
 Sartory-Säle, eine der größten Kölner Veranstaltungshallen 
 Sartori
 Sartorio
 Sartorius